Název Červený kopec má více kopců:

 Červený kopec (Bobravská vrchovina) (311,4 m) – vrchol v Lipovské pahorkatině, ve čtvrti Štýřice ve městě Brno v okrese Brno-město
 Červený kopec (národní přírodní památka) – na jeho jihovýchodním svahu
 Červený kopec (Český les) (694,6 m) – vrchol Přimdském lese, jihozápadně od Staré Knížecí Huti v okrese Tachov

 Červený kopec (231 m) – vrchol v obci Chotusice v okrese Kutná Hora
 Červený kopec (273 m) – vrchol v obci Medlov v okrese Olomouc
 Červený kopec (388 m) – vrchol v obci Damníkov v okrese Ústí nad Orlicí
 Červený kopec (420 m) – vrchol v obci Výžerky v okrese Praha-východ
 Červený kopec (451 m) – vrchol ve městě Jevíčko v okrese Svitavy
 Červený kopec (457 m) – vrchol v obci Kramolna v okrese Náchod
 Červený kopec (484 m) – vrchol v obci Studenec v okrese Semily
 Červený kopec (554 m) – vrchol v obci Vítězná v okrese Trutnov
 Červený kopec (617 m) – vrchol v obci Svatoslav v okrese Třebíč
 Červený kopec (642 m) – vrchol ve městě Šternberk v okrese Olomouc
 Červený kopec (677 m) – vrchol v obci Olešnice v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Červený kopec (684 m) – vrchol v obci Budišov nad Budišovkou v okrese Opava
 Červený kopec (693 m) – vrchol v obci Dvorce v okrese Bruntál
 Červený kopec (216 m) – vrchol v obci Horné Turovce v okrese Levice na Slovensku

Podobné názvy 
 Červená hora
 Červený vrch